Фолгоза (Армамар) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Фолгоза (Майа) — район в Португалии, входит в округ Порту.